O Campeonato Nacional Futsal Feminino de 2014/2015 foi a 2ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol,  É disputada por 16 equipas, em duas fases. O Novasemente GD/Cavalinho conquistou o seu 1º Título.

Apuramento Campeão

Calendário

2ª Fase Manutenção/Descida Zona Norte

Calendário

2ª Fase Manutenção/Descida Zona Sul

Calendário

1ª Fase Zona Norte

Calendário

1ª Fase Zona Sul

Calendário

Referências

http://clubefutsal.com/epoca-2014-2015/campeonatos-nacionais/

Campeonato Nacional Português de Futsal Feminino
Futsal de 2014 em Portugal
Futsal de 2015 em Portugal